Tofsharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tofsharu (vid Gullkrona, Nagu), Åboland, 
 Tofsharu (vid Kopparholm, Nagu), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar